Тиас:
 Тиас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова.
 Тиас, Чарльз (1879—1922) — американский перетягиватель каната, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

Существует также созвучное написание:
 Тияс (значения)
 Тиаз — экстатическая процессия в Древней Греции.